Der oder das Schlüsselbund (ein Schlüsselbund) steht für:

 Sammlung von Schlüsseln zum Öffnen von Schlössern
 Schlüssel (Kryptologie), Sammlung von kryptographischen Schlüsseln, um Nachricht zu ver- und entschlüsseln
 Schlüsselbund (Software), Computerprogramm im Betriebssystem macOS

Siehe auch: